Le Nord-Ouest australien dessine trois zones principales :
 au nord, le Kimberley montagneux,
 au sud, le Grand Désert de sable, qui recouvre approximativement la superficie de la France et est la région la plus désolée d'Australie,
 à l'ouest, le Pilbara, hostile plateau rocailleux.

Géographie de l'Australie